DZO steht für:
 Depleted zinc oxide, deutsch Abgereichertes Zinkoxid 
 Deutsches Zupforchester, 1968 auf Initiative Siegfried Behrends vom Bund Deutscher Zupfmusiker gegründetes Orchester
 Flughafen Santa Bernardina (IATA-Code), Flughafen in Uruguay

Dzo steht für:
 Dzo, Kreuzung zwischen einem Yak und einem Hausrind

dzo steht für:
 Dzongkha (ISO-639-3-Code), Amtssprache in Bhutan

Abkürzung